Alvarezsauroidea — група дрібних манірапторових динозаврів. Група була вперше офіційно запропонована Choiniere та його колегами в 2010 році, щоб містити родину Alvarezsauridae, в такі таксони як Haplocheirus, який є найбазальнішим з Alvarezsauroidea (з пізньої юрського періоду, Азія). Відкриття Haplocheirus розширило стратиграфічні докази для групи Alvarezsauroidea приблизно на 63 мільйони років у минуле. Поділ Alvarezsauroidea на Alvarezsauridae та інших Alvarezsauroidea базується на відмінностях у їхній морфології, особливо в морфології рук.

Наведена нижче кладограма базується на Choniere et al. (2010):

Примітки 

Целурозаври